Schreider ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Schreider (* 1985), russischer Biathlet deutscher Abstammung
 Christian Schreider (* 1971), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Wiktor Filippowitsch Schreider (* 1952), russischer Politiker deutscher Abstammung; 2005–2011 Bürgermeister der sibirischen Stadt Omsk; seit 2011 Mitglied der Duma

Siehe auch:
 Schreiter